Söderköping (gemeente), een Zweedse gemeente in Östergötland, provincie Östergötlands län
Söderköping (stad), hoofdstad van de gemeente Söderköping